Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Albuquerque 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Katrina Adams e Isabelle Demongeot che hanno battuto in finale Lise Gregory e Peanut Louie 6–7, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Patty Fendick /  Elna Reinach (semifinali)
 Katrina Adams /  Isabelle Demongeot (campionesse)

 Lise Gregory /  Peanut Louie (finale)
 Jo-Anne Faull /  Mary Pierce (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Albuquerque 1991